Ópera do Malandro — peça de teatro do género musical de 1978
 Ópera do Malandro (filme) — filme brasileiro de 1986 baseado no musical homónimo
 Ópera do Malandro (trilha sonora) — álbum do cantor brasileiro Chico Buarque de 1986, trilha sonora da peça de teatro e filme homónimos
 Ópera do Malandro (álbum) — álbum do cantor brasileiro Chico Buarque de 1979

Desambiguação